Untergang steht für:
 Untergang, Versinken eines Schiffes; siehe Schiffsunfall
 Untergang, Verschwinden eines astronomischen Objekts unter dem Horizont; siehe Sichtbarkeit (Astronomie)
 Untergang, Zusammenbruch eines Staates; siehe Dismembration

Der Untergang steht für:
 Der Untergang, Spielfilm von Oliver Hirschbiegel, 2004
 Der Untergang (Hohlbein), Roman von Wolfgang Hohlbein, 2002

Siehe auch: